Номина́ция ( «наименование») в широком смысле (универсально по системной и категориальной принадлежности предмета) — именование посредством соответствующей характеризующей языковой единицы (детерминирующей лексемы) какого-либо объекта или явления именно в закономерном ряду определённой системы и категории; например, в естественнонаучной нормативной традиции номинации являются и образующими и производными систем — номенклатур:

 Номинация в лингвистике:
 именование (называние) как процесс соотнесения языковых единиц с обозначаемыми объектами, фрагментами действительности,  ситуациями или элементами действительности;
 результат такого именования,
 комплекс вопросов, связанных с таким именованием.

 Номинация в культурологии:
 процесс отбора лучших произведений или лиц для присуждения наград, званий и тому подобного на фестивалях и конкурсах;
 категория произведений или лиц, из состава которой отбирают лучших для присуждения наград, званий и тому подобного на фестивалях и конкурсах;
 тематическая позиция при присуждении наград, званий и тому подобного на фестивалях и конкурсах.

 Номинация в ономастике:
 процесс наименования, присвоения имени;
 номинативная функция, результат номинации.

 Номинация в топонимике:
 история возникновения, преобразования, присвоения и переименования собственных имён географических объектов.